Cortina
Cortina (arquitetura militar)
Ford Cortina — modelo de automóvel
50240 Cortina — asteroide
Cortina d'Ampezzo — comuna italiana do Vêneto

Ver também
 Curtina

Desambiguação
Desambiguações de topônimos